Франс Анатолиус Шёстрём ( иногда написание фамилии Шёстедт; ) — финский шведоязычный архитектор, представитель стиля неоренессанс.

Биография 
Родился 3 июля 1840 года в Або, в Великом княжестве Финляндском в шведской семье.

Учился в технической реальной школе в Або, а с 1861 года в Стокгольмской Художественной академии. Некоторое время работал в ателье Шоландера (F. W. Scholander). Преподавал с 1872 года архитектуру в Политехническом институте в Гельсингфорсе.

Автор проекта здания института на Хиеталахденранта в Гельсингфорсе, позднее Технического института. Другие постройки: ратуша Куопио, кирха Китее. В Турку перестроил здание Сеурахуоне в ратушу.

По его проекту в 1886 году был построен новый корпус Выборгской центральной народной школы (ныне - муниципальный Дворец культуры, крупнейший общественно-культурный центр Выборга). Очертания здания Т-образные. Главный фасад выходит в сторону парка-Эспланады на короткую улицу Коулукату, занятую всего двумя зданиями школ. Стиль неоренессанс, детали имеют прежде всего декоративное значение. Большой актовый зал здания на протяжении многих лет используется для концертов и праздничных мероприятий общегородского значения.

Литература

Примечания 

Архитекторы Финляндии
Архитекторы Выборга
Архитекторы неоренессанса